Олег Александрович Ерастов () — -органик, доктор химических наук.

Биография 
Олег Александрович Ерастов родился в 1940 году в поселке Вахруши Слободского района Кировской области.

Образование 
 В 1962 году окончил с отличием химический факультет Казанского государственного университета.
 С 1962 по 1965 год учился в аспирантуре кафедры органической химии Казанского государственного университета под руководством академика Б. А. Арбузова.
 В 1975 году защитил докторскую диссертацию.

Деятельность 
Трудовая деятельность Олега Александровича Ерастова началась с 1965 года в должности младшего научного сотрудника лаборатории структуры и реакционной способности органических соединений Института органической и физической химии им. А. Е. Арбузова (ИОФХ), которой руководил академик Борис Александрович Арбузов. Продолжая изучать таутомерию кетоенолов, главным образом влияние растворителей на положение равновесия таутомеров, Олег Александрович расширил рамки применения уравнения Мейера для равновесных систем.

В 1970 году О. А. Ерастов возглавил лабораторию в одном из отраслевых институтов Казани. Отличаясь исключительным трудолюбием, глубокой научной эрудицией, жаждой знаний, он продолжает заниматься изучением таутомерных систем, сотрудничает с лабораторией академика Б. А. Арбузова и в 1975 году защищает докторскую диссертацию. В этом же году он возвращается в ИОФХ в лабораторию структуры и реакционной способности органических соединений на должность старшего научного сотрудника и меняет тематику исследований. По предложению Б. А. Арбузова он начинает работать в области фосфорорганической химии.

Целенаправленные исследования в области химии функциональнозамещенных фосфинов позволили О. А. Ерастову разработать новое научное направление — химия бороксиалкилфосфинов и их производных. В эти годы О. А. Ерастов разрабатывает методы синтеза гетероциклических фосфинов, изучает их пространственное строение и химические свойства, им были открыты ряд новых химических реакций и перегруппировок, открыт новый тип таутомерии — комплексно-солевая таутомерия, синтезированы металлокомплексы функциональнозамещенных фофсинов и показаны некоторые практически полезные свойства полученных веществ. В 1986 году выпущена монография — О. А. Ерастов, Г. Н. Никонов «Функциональнозамещенные фосфины и их производные», М., Наука.

В 1985 году О. А. Ерастов возглавил лабораторию азотистых соединений Института органической и физической химии им. А. Е. Арбузова.

По результатам исследований О. А. Ерастова опубликовано более 200 научных работ, тридцать авторских свидетельств. Под руководством О. А. Ерастова защищено две докторские и семь кандидатских диссертаций.

О. А. Ерастов умер в 1988 году.

Литература 
 Институт органической и физической химии им. А. Е. Арбузова: Ежегодник. — 2010. — С. 180.

 Татарская энциклопедия / Гл. ред. М. Х. Хасанов. — Казань: Ин-т Тат. Энциклопедии АН РТ, 2005. — Т. 2. — С. 357—358.